Реймонд У. Голдсмит (Raymond W. Goldsmith; 23 декабря 1904 — 12 июля 1988, Хамден, Коннектикут) — американский , специализировавшийся на исторических данных о национальном доходе, сбережениях, финансовых посредниках, а также финансовых активах и обязательствах. Его труды посвящены анализу платежного баланса страны, проблемам инвестирования и вывоза капитала.

Биография 
Голдсмит родился в Брюсселе в семье еврейского происхождения и вырос во Франкфурте. После окончания средней школы он работал в банке в течение года, перенеся немецкую гиперинфляцию 1923 года. Затем он учился в берлинской школе Handelshochschule и получил степень доктора философии в Берлинском университете в 1928 году. Далее, пока он не уехал в США в 1934 году, он работал в немецком статистическом управлении, занимаясь исследованиями банковских и экономических систем в Латинской Америке и других странах. Он был научным сотрудником Брукингского института (1930—1931), и постдоком в Лондонской школе экономики (1933—1934).

С 1934 по 1951 год он работал на различных должностях в Комиссии по ценным бумагам и биржам и в Управлении военного производства. В Государственном департаменте он участвовал в разработке плана Кольма-Доджа-Голдсмита по проведению немецкой валютной реформы 1946 года и финансовой реализации австрийского мирного соглашения 1947 года. Он был консультантом во многих зарубежных странах, включая Индию, Японию и Бразилию.

В 1951 году Голдсмит был назначен профессором в Нью-Йоркском университете и сотрудником Национального бюро экономических исследований. В 1953 году он был избран членом Американской статистической ассоциации. В 1955 году он опубликовал свой великий труд жизни «Исследование сбережений в Соединенных Штатах»(A Study of Saving in the United States). Эта работа, частично написанная в соавторстве с Дороти Брейди и Хорстом Мендерхаузеном, состояла из трех томов общим объемом более 2000 страниц и включала в себя сотни таблиц данных временных рядов. Эти данные имели решающее значение для ранних эмпирических испытаний жизненного цикла и теорий потребления с постоянным доходом, поскольку официальные счета национального дохода в США начинаются только в 1929 году. С 1962 по 1973 год он был профессором экономики в Йельском университете, оставаясь активным ученым до конца своей жизни.

Его жена, Сельма Файн Голдсмит, также была известным экономическим статистиком.

Научная деятельность 
Голдсмит известен, главным образом, как автор около 15 научных книг, чрезвычайно богатых историческими экономическими и финансовыми данными о США, других странах и древнем мире.

Книги Голдсмита предоставляют американские данные о потоках национального дохода до 1929 года, запасах материальных активов до 1925 года и о финансовых активах и обязательствах до 1945 года. Его метод оценки римского ВВП на основе скудных древних свидетельств послужил основой для последующих попыток экономических историков, таких как Энгас Мэддисон,  и другие.

Сочинения 
 Финансовые посредники в американской экономике после 1900 года (Financial Intermediaries in the American Economy since 1900).
 1963 (с Робертом Липси и Моррисом Мендельсоном). Исследования в Национальном балансе США в двух томах (Studies in the National Balance Sheet of the U.S. In two volumes.)
 1969. Финансовая структура и развитие (Financial Structure and Development).
 Национальное богатство США в послевоенный период = The national Wealth of the U.S. in the Postwar Period (1962). / Пер. с англ. И. М. Осадчей и Р. М. Энтова ; Вступ. статья В. Н. Кириченко и Г. А. Шпилько. — Москва : Статистика, 1968. — 430 с. — (Новейшие зарубежные статистические исследования)

Примечания

Ссылки 
 Реймонд У. Голдсмит // Аникин А. В. Люди науки: Встречи с выдающимися экономистами. — М.: Дело Лтд, 1995. — С. 19—25.

Родившиеся 23 декабря